Eskalacja uprawnień
 Eskalacja konfliktu